Bigge (fiume)- fiume della Germania
 Bigge Island – isola dell'arcipelago Bonaparte
 Arthur Bigge – nobile inglese